Ндере может означать:
 Ндере — остров.
 Ндере, Джошуа (1980—2011) — кенийский боксёр.